Никольское сельское поселение — муниципальное образование в составе Яранского район Кировской области России.

Столица — село Никола.

История 
Никольское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Законом Кировской области от 27 июля 2007 года № 151-ЗО в состав поселения включены населённые пункты упразднённого Пушкинского сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Яранского района
Сельские поселения Кировской области